

Patronyme 

 Albert von Le Coq (1860-1930), explorateur allemand.
 Bernard Le Coq (1950-), acteur français.
 Karl Christian Erdmann von Le Coq (1767-1830), général saxon
 Louis Le Coq ( - 1940), inventeur français.
 Mathieu le Coq (), un lorrain, calculateur prodige dès son enfance, repéré par Balthasar de Monconys à Florence.
 Paul Ludwig Le Coq (), conseiller prussien.
 Pierre Le Coq (1989-), véliplanchiste français.
 "Pierre" Christophe Urbain Le Coq (1748-1814), le plus ancien maire connu à Cholet Notre-Dame avant 1790
 Robert Le Coq (v. 1310-1373), ecclésiastique français.

Toponyme 

 en Belgique
 Le Coq, commune de Flandre-Occidentale.
 en France
 Dommartin-le-Coq, commune de l'Aube ;
 Juillac-le-Coq commune de la Charente ;
 Montignac-le-Coq, commune de la Charente ;
 Saint-André-le-Coq, commune du Puy-de-Dôme ;
 Le Coq, hameau de la commune de Saint-Angel (Corrèze).

Divers 
 Le Coq, tableau de Marc Chagall.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France